Die Bergische IHK, auch Bergische Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid, ist eine 1830 gegründete Interessenvertretung der gewerblichen Wirtschaft im Bergischen Städtedreieck (bestehend aus den drei Großstädten Wuppertal, Solingen und Remscheid mit insgesamt rund 625.000 Einwohnern). 

Sie gehört zum Verbund der flächendeckend in Deutschland vertretenen Industrie- und Handelskammern. Dachverband ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Ehrenamtlicher Präsident der Bergischen IHK ist seit 2021 der Solinger Unternehmer Henner Pasch. Hauptgeschäftsführer ist Michael Wenge.

Ihre Vorgängerin, die „Handelskammer von Elberfeld und Barmen“, gilt als erste moderne, nämlich am Prinzip der Selbstverwaltung der Wirtschaft ausgerichtete Handelskammer in Deutschland.

Struktur und Aufgaben 
Ihre Struktur und Aufgaben richten sich nach dem Bundesgesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern. Alle gewerblichen Unternehmen sind in ihr Pflichtmitglied. Das wichtigste Erörterungs- und Entscheidungsorgan ist die Vollversammlung, der 80 von den Mitgliedern gewählte Vertreter der verschiedenen Wirtschaftszweige angehören. Sie gestalten die Richtlinien der IHK-Arbeit, legen die IHK-Positionen zu aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen fest und bestimmen die Höhe der Beiträge. Darüber hinaus wählt die Vollversammlung aus ihren Reihen den Präsidenten und sieben Vizepräsidenten.

Zu den wichtigsten Aufgaben der IHK gehört die Organisation des Berufsausbildungswesens.

Die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen war eine der Hauptaufgaben der IHK. Im Bereich der finanzwirtschaftlichen Immobilienbewertung ist diese jedoch weitgehend durch den EU-Personenzertifizierungsstandard nach DIN ISO EN 17024 abgelöst worden.

Das Gebäude der IHK 

Das Gebäude der Industrie- und Handelskammer (offiziell: Städtisches Verwaltungsgebäude) steht in Wuppertal am Islandufer an der Alexanderbrücke. Es wurde vom Architekten Peter Klotzbach und dem Regierungsbaumeister Paul Fliether entworfen und 1928/29 gebaut. Im Südosten wurde 1935/36 ein Erweiterungsbau mit der gleichen Architektur angefügt, so dass nun ein U-förmiges Gebäudeensemble entstanden ist.

Seit dem 12. November 1986 steht es unter Baudenkmalschutz.

Geschichte 

Die Ausgangsformation der heutigen Bergischen IHK war die „Handelskammer von Elberfeld und Barmen“, die allgemein als erste moderne, nämlich am Prinzip der Selbstverwaltung der Wirtschaft ausgerichtete Handelskammer in Deutschland gilt. Der Präsident wurde von allen ansässigen Kaufleuten, die mehr als 12 Taler Gewerbesteuer jährlich zu zahlen hatten, demokratisch gewählt. Im Gegensatz hierzu waren zum Beispiel die Kammern in den ehemals französischen Rheinprovinzen Institutionen, die den Stadtverwaltungen zugeordnet waren. Der erste Statutenentwurf für die Wuppertaler Kammer stammte maßgeblich vom Textilfabrikanten Johann Adolf von Carnap. Die Durchsetzung des Selbstverwaltungsstatus gelang nur nach einigen Rückschlägen und Verzögerungen. So versuchte etwa der Elberfelder Oberbürgermeister Johann Rütger Brüning, eine eigenständige Kammer durch Intervention beim Innenminister zu verhindern. Eine völlige Ausschaltung des Oberbürgermeisters sei „mit seiner amtlichen Stellung eines Vorstehers dieser Stadt ganz unverträglich.“ Die Statuten der Wuppertaler Kammer wurden im Juni 1830 durch König Friedrich Wilhelm III. genehmigt. Das neue Modell wurde in der Folgezeit zunächst für die Rheinprovinz, zum Beispiel in Düsseldorf und Duisburg, später für ganz Preußen verbindlich.

Hiervon ausgehend gab es über verschiedene Zwischenstufen, Trennungen und Vereinigungen die Entwicklung zur heutigen Kammer der drei bergischen Großstädte.

Liste der Präsidenten der IHK

Literatur 
 Industrie- und Handelskammer Wuppertal 1831–1956 (Festschrift zum 125jährigen Jubiläum am 17. Januar 1956), Wuppertal 1956.
 Reinhard Thom: Bergische Unternehmer in der Selbstverwaltung. Zu ihrem 125jährigen Jubiläum hrsg. von d. Bergischen Industrie- u. Handelskammer zu Remscheid. Remscheid 1965.

Weblinks 

 
 Website der Bergischen IHK
 Mitglieder der IHK-Kombi West (Verbund der IHK-Zeitschriften NRW)

Einzelnachweise 

WuppertalSolingenRemscheid
Organisation (Wuppertal)
Bürogebäude in Wuppertal
Baudenkmal in Wuppertal
Handel (Wuppertal)
Bauwerk des Neuen Bauens
Organisation (Solingen)
Organisation (Remscheid)
Erbaut in den 1920er Jahren